Право автора () или французский закон об авторском праве юридически определяет права создателей творческих и художественных произведений в соответствии с французским законодательством. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу копирайта и авторских прав, — закон № 92-597 от 1 июля 1992 года () и созданный им Кодекс интеллектуальной собственности (, CPI — включает в себя большинство старых законов; последняя на 16 января 2016 года версия — сводный вариант от 1 января 2016 года).

История авторского права во Франции 
С конца XV века королевская власть патентом предоставляла монопольное право (привилегии) на использование произведений. Для того, чтобы получить защиту привилегии, работы были разделены на разделы, соответствующие различным литературным направлениям: поэзия, перевод, теология и т. д. Королевский цензор выступил с докладом о работе на комитете, который дал заключение о степени и продолжительности защиты произведения. Этот доклад сосредотачивался на оригинальности работы, качестве, понесённых автором или издателем расходов, и интересе для ​​публики.

Во время Великой французской революции, все привилегии были отменены, но права авторов были защищены семью законами, принятыми в период 1791—1793 годов, которые оставались в силе до 1957 года. Законы от 13 и 19 января 1791 года предоставляют драматургам монополию на представление их произведений, авторские права предоставляются в течение жизни автора и сохраняются на пять лет после его смерти в интересах его иждивенцев. Закон от 19 и 24 июля 1793 года распространяет монополию на всех авторов (всех жанров, не только драматургов) и продлевает срок защиты до десяти лет после смерти автора. Закон от 14 июля 1866 года увеличивает этот период до пятидесяти лет после смерти. В течение этого периода, личные неимущественные права создаются на основе прецедентного права в целях сохранения связи между автором и его работой.

Основы современного авторского права определяются тремя законами:
 Закон от 11 марта 1957 года признает за авторами экономические и моральные права, созданные судом.
 Закон от 3 июля 1985 г.
 Закон № 92-597 от 1 июля 1992 года отменяет законы 1957 и 1985, и включает их положения в Кодекс интеллектуальной собственности.

Сфера применения 
Моральное право даёт автору право на уважение к его имени и его работе (ст. 121-1 CPI).

Кодекс интеллектуальной собственности определяет авторское право, которое охватывает все произведения ума, независимо от их рода, формы выражения, или цели" (ст. 112-19 CPI). «Работа считается созданной, независимо от любого публичного раскрытия, в силу самого факта реализации, даже незавершенной» (ст. 111-2). Граффити защищаются законом об авторском праве, если сделаны законно, и не защищаются, если работа была сделана нелегально.

Срок охраны 

Автор в течение своей жизни пользуется исключительными правами на использование созданного произведения в любой форме. В общем случае после смерти автора (отсчёт начинается с 31 декабря года его смерти) право переходит к его правопреемникам на 70 лет; по истечении этого срока работа переходит в общественное достояние.
Основные моменты:
 Для работ, созданных в соавторстве, календарный год учитывается со смерти последнего из соавторов.
 Для аудиовизуальных произведений календарный год учитывается со смерти последнего выжившего из следующих сотрудников: автор сценария, автор диалогов, автор музыкальных композиций со словами или без слов, главный режиссёр.
 Для работ, созданных под псевдонимами, анонимных или коллективных, продолжительность исключительного права составляет 70 лет по состоянию на 1 января календарного года, следующего за тем, в котором была опубликована работа. Дата публикации определяется в любой форме доказательств в общем праве. Если такая работа опубликована в рассрочку (частями), срок считается с 1 января календарного года, следующего за датой, когда был опубликован каждый элемент (часть). Однако когда работа, созданная под псевдонимом, анонимно или коллективно, публикуется по истечении 70-летнего срока, её владелец пользуется исключительными правами в течение 25 лет с 1 января календарного года, следующего за годом публикации.
 «Расширения войны»: расширения, которые применяются к авторам, погибшим в войнах за Францию ​​- дополнительно 30 лет (то есть 100 лет со дня смерти автора).

См. также 
 DADVSI

Примечания

Литература

Ссылки 
 Code de la propriété intellectuelle (Кодекс интеллектуальной собственности)
 Глава 2, раздел III: Срок охраны

Франция
Право Франции
Авторское право во Франции